Бордюгов — русская фамилия.

 Бордюгов, Андрей Алексеевич (1922—2003) — Герой Советского Союза.
 Бордюгов, Геннадий Аркадьевич (род. 1954) — историк.
 Бордюгов, Иван Тихонович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.